Натуральне число 657
 657 рік до нашої ери
 657 рік нашої ери